Bergsland ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Bergsland (1878–1956), norwegischer Fechter
 Jacob Bergsland (1890–1974), norwegischer Fechter
 Jon Einar Bergsland (* 1981), norwegischer Radrennfahrer
 Knut Bergsland (1914–1998), norwegischer Professor der Finnougristik

Siehe auch:
 Bergland